Voetbalclubs met HFC in de naam:
Koninklijke HFC
HFC Haarlem
HFC'15
HFC Heemstede 
HFC DCO
HFC EDO
HFC Storica
HFC Helder
HFC Bloemenkwartier 1921
HFC Kennemerland
HFC ADO Den Haag, voormalige amateurtak van ADO Den Haag
1. HFC Humenné, Slowaakse voetbalclub, huidige naam is ŠK Futura Humenné
HFC Spaarnestad, fuseerde in 2004 samen met EHS (Eendracht Houdt Stand) tot het huidige VV Young Boys

Artikelen met HFC als afkorting:
Hamburger FC 1888, een van de drie clubs die in 1919 samen fuseerden tot het huidige Hamburger SV
Hamburger FC Association 1893
Holland Financial Centre, een Nederlandse stichting gericht op de financiële sector
Hybrid fibre-coaxial, een term in de telecommunicatieindustrie